St. Petersburg Open 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 21–29 października 2006 roku w Petersburgu na kortach dywanowych w hali o puli nagród 1 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Rosji